Маскара:

 Маскара — город на северо-западе Алжира, административный центр вилайета Маскара.
 Маскара — вилайет в северо-западной части Алжира. 
 Маскара — село в Кукморском районе Татарстана.
 Старая Маскара — деревня в Белокатайском районе Башкортостана.
 Новая Маскара — деревня в Белокатайском районе Башкортостана.
 Маскара, Джузеппе (род. 1979) — итальянский футболист, нападающий, игрок клуба «Катания».
 Маскара — река в России (Челябинская область, Республика Башкортостан), левый приток реки Уфа.